Банкура:

 Банкура — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Банкура — округ в индийском штате Западная Бенгалия.